

Prénom et patronyme 
 François de Vendôme (1522-1560), vidame de Chartres ;
 François de Vendôme (1616-1669), gentilhomme et militaire français du .